Buzura burmaensis är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1902. Buzura burmaensis ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
burmaensis